Тау:
 Тау — 19-я буква греческого алфавита.
 Тау — буква эфиопского алфавита геэз.
 Тау (фильм)
 Персоны
 Тау, Мартин (1887—1979) — датский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 в командном первенстве по шведской системе.
 Тау, Монти (род. 1953) — американский профессиональный баскетболист и тренер.
 Тау, Паркс (род. 1970) — государственный и политический деятель Южно-Африканской Республики.
 Тау, Перси (род. 1994) — южноафриканский футболист.
 Топоним
 Тау — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, Казахстан.
 Тау — село в Иглинском районе Башкортостана, Россия.
 Тау — деревня в Янаульском районе Башкортостана, Россия.
 Тау — остров островной группы Мануа, самый восточный вулканический остров архипелага Самоа.
 Тау — остров в Сиамском заливе, Таиланд.

 Прочее
 ТАУ («Телевизионное агентство Урала») — екатеринбургская телекомпания регионального значения.
 ТАУ («Теория автоматического управления») — научная дисциплина, изучающая процессы автоматического управления объектами разной физической природы.
 Империя Тау (Warhammer 40,000) — гуманоидная раса в вымышленной вселенной «Warhammer 40,000».
 ТАУ (Тель-Авивский университет) — один из крупнейших университетов Израиля.                 * ТАУ- Тбилисское Артелерийское Училище (Грузия)]]

См. также 
 Т (кириллица)
 Тау-крест
 
 Тау Кита

Примечания